Josef Dobiáš ist der Name folgender Personen:

* Josef Dobiáš (Geistlicher, 1831) (1831–1908), tschechischer Geistlicher und Historiker 
 Josef Dobiáš (Schachspieler) (1886–1981), tschechischer Schachspieler 
 Josef Dobiáš (Historiker) (1888–1972), tschechischer Historiker, Philologe und Hochschullehrer 
 Josef Dobiáš (Geistlicher, 1919) (1919–2012), tschechoslowakischer Geistlicher und Kirchenhistoriker